Wasserbombe steht für:
 Wasserbombe (Kampfmittel), Waffe zur Bekämpfung von Unterwasserobjekten
 Wasserbombe (Spielzeug), mit Wasser gefüllte Ballons

Siehe auch:
 Löschflugzeug